Ramdohr est un nom de famille notamment porté par :

 Joachim Ramdohr (1587-1667) ;
 Lilo Ramdohr (1913-2013), résistante allemande ;
 Paul Ramdohr (1890-1985), minéralogiste allemand.